HMS Queen Charlotte – brytyjski okręt zwodowany w 1790 roku
 HMS Queen Charlotte – brytyjski okręt zwodowany w 1810 roku

Queen Charlotte